Oslofjord bezeichnet

 Oslofjord, ein Fjord in Südnorwegen
 Oslofjord (Schiff, 1938), ein norwegisches Passagierschiff
 Oslofjord (Schiff, 1949), ein norwegisches Passagierschiff
 Oslofjord (Schiff, 1993), ein dänisches Fährschiff